|-
|(105001)||2000 KH5|| align=right|16,4|| align=right|1,904|| align=right|0,106|| align=right|21,10|| align=right|2,627||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105002)||2000 KN5|| align=right|13,8|| align=right|2,720|| align=right|0,105|| align=right|35,06|| align=right|4,485||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105003)||2000 KX5|| align=right|15,5|| align=right|2,662|| align=right|0,224|| align=right|9,67|| align=right|4,342||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105004)||2000 KZ5|| align=right|14,7|| align=right|2,600|| align=right|0,279|| align=right|12,72|| align=right|4,191||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105005)||2000 KR6|| align=right|13,9|| align=right|3,152|| align=right|0,120|| align=right|12,40|| align=right|5,595||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105006)||2000 KP10|| align=right|15,6|| align=right|3,110|| align=right|0,230|| align=right|2,08|| align=right|5,484||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105007)||2000 KR10|| align=right|14,9|| align=right|3,157|| align=right|0,062|| align=right|3,54|| align=right|5,609||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105008)||2000 KZ10|| align=right|15,6|| align=right|2,714|| align=right|0,112|| align=right|4,81|| align=right|4,470||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105009)||2000 KA12|| align=right|17,0|| align=right|2,349|| align=right|0,204|| align=right|2,99|| align=right|3,599||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105010)||2000 KN12|| align=right|15,7|| align=right|2,353|| align=right|0,195|| align=right|9,38|| align=right|3,608||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105011)||2000 KW12|| align=right|16,5|| align=right|2,275|| align=right|0,269|| align=right|8,80|| align=right|3,430||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105012)||2000 KG13|| align=right|15,7|| align=right|3,002|| align=right|0,162|| align=right|0,47|| align=right|5,201||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105013)||2000 KH13|| align=right|16,2|| align=right|2,450|| align=right|0,097|| align=right|5,69|| align=right|3,835||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105014)||2000 KK13|| align=right|15,8|| align=right|2,983|| align=right|0,038|| align=right|4,05|| align=right|5,152||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105015)||2000 KL13|| align=right|15,8|| align=right|2,953|| align=right|0,114|| align=right|2,70|| align=right|5,073||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105016)||2000 KM13|| align=right|15,2|| align=right|2,992|| align=right|0,103|| align=right|10,15|| align=right|5,174||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105017)||2000 KT13|| align=right|15,2|| align=right|3,049|| align=right|0,062|| align=right|11,81|| align=right|5,324||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105018)||2000 KU15|| align=right|15,6|| align=right|2,972|| align=right|0,168|| align=right|2,17|| align=right|5,124||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105019)||2000 KK16|| align=right|15,0|| align=right|2,623|| align=right|0,201|| align=right|11,03|| align=right|4,248||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105020)||2000 KD17|| align=right|15,7|| align=right|2,605|| align=right|0,191|| align=right|9,40|| align=right|4,204||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105021)||2000 KR21|| align=right|13,6|| align=right|3,227|| align=right|0,089|| align=right|11,47|| align=right|5,797||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105022)||2000 KQ29|| align=right|14,6|| align=right|2,985|| align=right|0,040|| align=right|13,96|| align=right|5,157||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105023)||2000 KD30|| align=right|14,5|| align=right|3,116|| align=right|0,130|| align=right|1,13|| align=right|5,499||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105024)||2000 KH30|| align=right|15,2|| align=right|3,036|| align=right|0,135|| align=right|1,85|| align=right|5,289||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105025)||2000 KS30|| align=right|14,2|| align=right|2,951|| align=right|0,059|| align=right|11,39|| align=right|5,068||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105026)||2000 KX30|| align=right|14,8|| align=right|3,160|| align=right|0,168|| align=right|0,43|| align=right|5,617||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105027)||2000 KT31|| align=right|15,1|| align=right|2,656|| align=right|0,227|| align=right|5,91|| align=right|4,327||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105028)||2000 KM32|| align=right|15,7|| align=right|2,705|| align=right|0,143|| align=right|1,75|| align=right|4,449||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105029)||2000 KG33|| align=right|15,2|| align=right|2,652|| align=right|0,247|| align=right|13,17|| align=right|4,318||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105030)||2000 KB35|| align=right|16,2|| align=right|2,682|| align=right|0,229|| align=right|6,86|| align=right|4,391||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105031)||2000 KE35|| align=right|14,3|| align=right|3,105|| align=right|0,186|| align=right|17,01|| align=right|5,471||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105032)||2000 KJ36|| align=right|14,6|| align=right|2,958|| align=right|0,042|| align=right|9,38|| align=right|5,086||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105033)||2000 KU36|| align=right|15,8|| align=right|2,707|| align=right|0,101|| align=right|7,00|| align=right|4,453||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105034)||2000 KF37|| align=right|14,7|| align=right|2,877|| align=right|0,281|| align=right|18,46|| align=right|4,879||MBA||24. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(105035)||2000 KD38|| align=right|16,6|| align=right|2,225|| align=right|0,141|| align=right|3,51|| align=right|3,318||MBA||24. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(105036)||2000 KM39|| align=right|15,5|| align=right|3,103|| align=right|0,087|| align=right|11,54|| align=right|5,465||MBA||24. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(105037)||2000 KS39|| align=right|16,6|| align=right|2,774|| align=right|0,166|| align=right|3,94|| align=right|4,620||MBA||24. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(105038)||2000 KG40|| align=right|16,0|| align=right|2,597|| align=right|0,088|| align=right|2,02|| align=right|4,183||MBA||26. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(105039)||2000 KN40|| align=right|14,7|| align=right|3,088|| align=right|0,064|| align=right|8,50|| align=right|5,426||MBA||30. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(105040)||2000 KA41|| align=right|15,9|| align=right|2,658|| align=right|0,268|| align=right|2,98|| align=right|4,333||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105041)||2000 KO41|| align=right|14,5|| align=right|3,045|| align=right|0,180|| align=right|10,09|| align=right|5,312||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105042)||2000 KB42|| align=right|14,3|| align=right|3,075|| align=right|0,088|| align=right|12,04|| align=right|5,393||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105043)||2000 KH42|| align=right|13,9|| align=right|3,184|| align=right|0,172|| align=right|14,51|| align=right|5,680||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105044)||2000 KM42|| align=right|14,7|| align=right|2,615|| align=right|0,111|| align=right|17,71|| align=right|4,229||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105045)||2000 KH48|| align=right|14,9|| align=right|2,730|| align=right|0,155|| align=right|11,59|| align=right|4,511||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105046)||2000 KP48|| align=right|15,3|| align=right|2,611|| align=right|0,153|| align=right|6,23|| align=right|4,217||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105047)||2000 KG52|| align=right|14,9|| align=right|3,089|| align=right|0,161|| align=right|2,56|| align=right|5,427||MBA||23. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105048)||2000 KN52|| align=right|14,6|| align=right|3,106|| align=right|0,100|| align=right|7,25|| align=right|5,472||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105049)||2000 KB53|| align=right|15,1|| align=right|2,677|| align=right|0,196|| align=right|11,09|| align=right|4,379||MBA||31. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(105050)||2000 KV53|| align=right|15,1|| align=right|2,664|| align=right|0,296|| align=right|14,10|| align=right|4,348||MBA||27. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105051)||2000 KW53|| align=right|16,2|| align=right|2,576|| align=right|0,141|| align=right|12,85|| align=right|4,133||MBA||27. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105052)||2000 KD54|| align=right|15,1|| align=right|2,538|| align=right|0,132|| align=right|13,40|| align=right|4,042||MBA||27. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105053)||2000 KF54|| align=right|16,4|| align=right|2,627|| align=right|0,161|| align=right|15,12|| align=right|4,257||MBA||27. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105054)||2000 KV55|| align=right|15,2|| align=right|2,620|| align=right|0,251|| align=right|3,97|| align=right|4,239||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105055)||2000 KR57|| align=right|16,1|| align=right|2,992|| align=right|0,265|| align=right|4,15|| align=right|5,175||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105056)||2000 KR58|| align=right|15,3|| align=right|3,020|| align=right|0,091|| align=right|9,79|| align=right|5,246||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105057)||2000 KX60|| align=right|14,2|| align=right|3,131|| align=right|0,070|| align=right|9,90|| align=right|5,538||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105058)||2000 KH61|| align=right|14,5|| align=right|3,100|| align=right|0,209|| align=right|18,60|| align=right|5,458||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105059)||2000 KN61|| align=right|16,0|| align=right|2,392|| align=right|0,187|| align=right|6,10|| align=right|3,700||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105060)||2000 KT61|| align=right|15,1|| align=right|2,993|| align=right|0,262|| align=right|2,90|| align=right|5,178||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105061)||2000 KB62|| align=right|14,5|| align=right|2,726|| align=right|0,295|| align=right|32,46|| align=right|4,501||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105062)||2000 KE62|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,179|| align=right|14,66|| align=right|4,333||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105063)||2000 KZ62|| align=right|14,0|| align=right|3,123|| align=right|0,003|| align=right|13,39|| align=right|5,519||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105064)||2000 KH63|| align=right|14,8|| align=right|3,155|| align=right|0,178|| align=right|8,98|| align=right|5,604||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105065)||2000 KO63|| align=right|14,4|| align=right|2,580|| align=right|0,173|| align=right|14,62|| align=right|4,143||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105066)||2000 KW63|| align=right|14,5|| align=right|3,253|| align=right|0,032|| align=right|14,11|| align=right|5,865||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105067)||2000 KA66|| align=right|14,9|| align=right|2,600|| align=right|0,037|| align=right|15,35|| align=right|4,191||MBA||27. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105068)||2000 KD66|| align=right|14,2|| align=right|3,206|| align=right|0,136|| align=right|17,44|| align=right|5,738||MBA||27. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105069)||2000 KQ66|| align=right|15,3|| align=right|2,582|| align=right|0,133|| align=right|26,22|| align=right|4,148||MBA||28. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105070)||2000 KV66|| align=right|14,6|| align=right|3,081|| align=right|0,124|| align=right|9,34|| align=right|5,406||MBA||23. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105071)||2000 KX66|| align=right|14,8|| align=right|2,967|| align=right|0,118|| align=right|22,75|| align=right|5,110||MBA||30. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105072)||2000 KY66|| align=right|14,0|| align=right|3,170|| align=right|0,088|| align=right|23,69|| align=right|5,642||MBA||31. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105073)||2000 KY67|| align=right|15,6|| align=right|3,154|| align=right|0,188|| align=right|1,48|| align=right|5,600||MBA||30. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(105074)||2000 KB68|| align=right|14,0|| align=right|3,141|| align=right|0,029|| align=right|22,81|| align=right|5,565||MBA||30. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105075)||2000 KS69|| align=right|15,1|| align=right|3,136|| align=right|0,073|| align=right|12,58|| align=right|5,553||MBA||29. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(105076)||2000 KF70|| align=right|14,1|| align=right|3,141|| align=right|0,193|| align=right|11,16|| align=right|5,566||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105077)||2000 KT70|| align=right|14,8|| align=right|3,211|| align=right|0,142|| align=right|14,03|| align=right|5,752||MBA||28. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(105078)||2000 KD71|| align=right|16,4|| align=right|2,607|| align=right|0,107|| align=right|13,76|| align=right|4,208||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105079)||2000 KV73|| align=right|15,1|| align=right|3,157|| align=right|0,247|| align=right|16,84|| align=right|5,607||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105080)||2000 KB74|| align=right|15,3|| align=right|2,430|| align=right|0,116|| align=right|6,36|| align=right|3,788||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105081)||2000 KF74|| align=right|13,8|| align=right|3,158|| align=right|0,087|| align=right|23,02|| align=right|5,611||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105082)||2000 KC75|| align=right|15,0|| align=right|3,124|| align=right|0,104|| align=right|13,46|| align=right|5,520||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105083)||2000 KF75|| align=right|16,8|| align=right|2,712|| align=right|0,166|| align=right|8,51|| align=right|4,464||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105084)||2000 KC76|| align=right|15,4|| align=right|2,723|| align=right|0,199|| align=right|15,53|| align=right|4,493||MBA||27. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105085)||2000 KH78|| align=right|14,5|| align=right|3,047|| align=right|0,098|| align=right|9,42|| align=right|5,318||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105086)||2000 KR78|| align=right|15,7|| align=right|2,655|| align=right|0,269|| align=right|11,04|| align=right|4,324||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105087)||2000 KB79|| align=right|14,8|| align=right|3,059|| align=right|0,174|| align=right|7,48|| align=right|5,348||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105088)||2000 KO81|| align=right|15,3|| align=right|2,535|| align=right|0,188|| align=right|12,27|| align=right|4,035||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105089)||2000 KY81|| align=right|13,9|| align=right|3,216|| align=right|0,112|| align=right|15,08|| align=right|5,766||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105090)||2000 KW82|| align=right|14,8|| align=right|2,971|| align=right|0,106|| align=right|11,23|| align=right|5,119||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105091)||2000 LO|| align=right|14,4|| align=right|3,223|| align=right|0,140|| align=right|5,51|| align=right|5,786||MBA||2. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(105092)||2000 LC1|| align=right|14,6|| align=right|2,977|| align=right|0,166|| align=right|10,82|| align=right|5,135||MBA||1. června 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(105093)||2000 LE1|| align=right|14,6|| align=right|3,156|| align=right|0,162|| align=right|18,16|| align=right|5,607||MBA||1. června 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(105094)||2000 LK1|| align=right|14,2|| align=right|3,005|| align=right|0,105|| align=right|11,45|| align=right|5,209||MBA||1. června 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(105095)||2000 LQ1|| align=right|15,4|| align=right|2,779|| align=right|0,225|| align=right|9,07|| align=right|4,632||MBA||1. června 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(105096)||2000 LY2|| align=right|13,5|| align=right|2,781|| align=right|0,196|| align=right|33,34|| align=right|4,637||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105097)||2000 LL3|| align=right|15,9|| align=right|2,606|| align=right|0,168|| align=right|8,02|| align=right|4,206||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105098)||2000 LA6|| align=right|15,6|| align=right|2,587|| align=right|0,271|| align=right|7,80|| align=right|4,161||MBA||4. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(105099)||2000 LC7|| align=right|14,5|| align=right|3,228|| align=right|0,110|| align=right|7,79|| align=right|5,799||MBA||5. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(105100)||2000 LD9|| align=right|14,8|| align=right|2,689|| align=right|0,150|| align=right|13,14|| align=right|4,410||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105101)||2000 LL9|| align=right|13,9|| align=right|3,097|| align=right|0,222|| align=right|15,66|| align=right|5,449||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105102)||2000 LA11|| align=right|15,4|| align=right|2,615|| align=right|0,246|| align=right|10,34|| align=right|4,229||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105103)||2000 LD11|| align=right|15,6|| align=right|2,638|| align=right|0,244|| align=right|11,31|| align=right|4,284||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105104)||2000 LJ11|| align=right|15,3|| align=right|2,784|| align=right|0,192|| align=right|13,09|| align=right|4,644||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105105)||2000 LH14|| align=right|14,1|| align=right|3,078|| align=right|0,309|| align=right|14,95|| align=right|5,400||MBA||6. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105106)||2000 LS14|| align=right|15,4|| align=right|2,369|| align=right|0,380|| align=right|6,20|| align=right|3,645||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105107)||2000 LY14|| align=right|14,1|| align=right|3,175|| align=right|0,297|| align=right|25,45|| align=right|5,656||MBA||2. června 2000||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(105108)||2000 LS15|| align=right|15,5|| align=right|2,789|| align=right|0,149|| align=right|7,85|| align=right|4,657||MBA||7. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(105109)||2000 LX15|| align=right|16,1|| align=right|1,898|| align=right|0,072|| align=right|24,86|| align=right|2,615||MBA||1. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105110)||2000 LT16|| align=right|15,5|| align=right|2,775|| align=right|0,237|| align=right|10,66|| align=right|4,623||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105111)||2000 LP19|| align=right|14,9|| align=right|2,762|| align=right|0,144|| align=right|8,13|| align=right|4,589||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105112)||2000 LS19|| align=right|13,8|| align=right|3,102|| align=right|0,166|| align=right|15,38|| align=right|5,464||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105113)||2000 LX20|| align=right|14,1|| align=right|3,148|| align=right|0,211|| align=right|16,11|| align=right|5,584||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105114)||2000 LS21|| align=right|13,7|| align=right|3,238|| align=right|0,177|| align=right|15,65|| align=right|5,825||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105115)||2000 LA22|| align=right|14,3|| align=right|3,073|| align=right|0,196|| align=right|15,21|| align=right|5,385||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105116)||2000 LN22|| align=right|15,2|| align=right|3,215|| align=right|0,078|| align=right|11,97|| align=right|5,764||MBA||6. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(105117)||2000 LA24|| align=right|14,6|| align=right|2,723|| align=right|0,115|| align=right|21,73|| align=right|4,493||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105118)||2000 LH24|| align=right|14,6|| align=right|2,705|| align=right|0,250|| align=right|16,97|| align=right|4,449||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105119)||2000 LH26|| align=right|13,8|| align=right|3,162|| align=right|0,105|| align=right|21,46|| align=right|5,623||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105120)||2000 LJ26|| align=right|15,3|| align=right|2,754|| align=right|0,247|| align=right|15,40|| align=right|4,569||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105121)||2000 LS31|| align=right|14,2|| align=right|3,110|| align=right|0,283|| align=right|9,63|| align=right|5,484||MBA||5. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105122)||2000 LV31|| align=right|16,2|| align=right|1,965|| align=right|0,062|| align=right|17,28|| align=right|2,754||MBA||5. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105123)||2000 LZ34|| align=right|15,4|| align=right|2,917|| align=right|0,042|| align=right|8,72|| align=right|4,981||MBA||1. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(105124)||2000 LC35|| align=right|15,5|| align=right|2,732|| align=right|0,145|| align=right|13,24|| align=right|4,514||MBA||1. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(105125)||2000 LO36|| align=right|15,3|| align=right|2,592|| align=right|0,166|| align=right|12,94|| align=right|4,173||MBA||1. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(105126)||2000 ME1|| align=right|14,3|| align=right|2,368|| align=right|0,231|| align=right|25,63|| align=right|3,643||MBA||24. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105127)||2000 MH1|| align=right|13,2|| align=right|2,631|| align=right|0,358|| align=right|29,19|| align=right|4,266||MBA||25. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105128)||2000 MW1|| align=right|14,6|| align=right|2,652|| align=right|0,187|| align=right|11,63|| align=right|4,317||MBA||27. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(105129)||2000 MH2|| align=right|15,0|| align=right|2,867|| align=right|0,188|| align=right|9,26|| align=right|4,855||MBA||29. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(105130)||2000 MJ2|| align=right|14,2|| align=right|3,210|| align=right|0,120|| align=right|18,79|| align=right|5,750||MBA||24. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(105131)||2000 MD3|| align=right|14,5|| align=right|3,175|| align=right|0,081|| align=right|10,19|| align=right|5,657||MBA||29. června 2000||Farpoint||G. Hug
|-
|(105132)||2000 MJ3|| align=right|15,6|| align=right|2,677|| align=right|0,182|| align=right|12,04|| align=right|4,380||MBA||24. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(105133)||2000 NA|| align=right|17,6|| align=right|2,311|| align=right|0,272|| align=right|4,26|| align=right|3,514||MBA||1. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(105134)||2000 NS1|| align=right|16,4|| align=right|2,774|| align=right|0,110|| align=right|3,43|| align=right|4,620||MBA||3. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(105135)||2000 NT1|| align=right|14,1|| align=right|2,811|| align=right|0,081|| align=right|13,80|| align=right|4,712||MBA||4. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(105136)||2000 NB4|| align=right|15,4|| align=right|2,779|| align=right|0,108|| align=right|3,71|| align=right|4,631||MBA||3. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(105137)||2000 NA6|| align=right|14,3|| align=right|2,881|| align=right|0,342|| align=right|5,78|| align=right|4,891||MBA||8. července 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(105138)||2000 NP6|| align=right|15,6|| align=right|2,738|| align=right|0,063|| align=right|4,30|| align=right|4,531||MBA||4. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(105139)||2000 NA7|| align=right|15,0|| align=right|2,630|| align=right|0,204|| align=right|3,47|| align=right|4,266||MBA||4. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(105140)||2000 NL10|| align=right|15,8|| align=right|,915|| align=right|0,818|| align=right|32,52|| align=right|,875||ATN||10. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105141)||2000 NF11|| align=right|18,8|| align=right|1,421|| align=right|0,190|| align=right|14,83|| align=right|1,694||AMR||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105142)||2000 NA12|| align=right|14,2|| align=right|3,088|| align=right|0,092|| align=right|19,22|| align=right|5,427||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105143)||2000 NJ12|| align=right|14,7|| align=right|3,241|| align=right|0,219|| align=right|17,06|| align=right|5,834||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105144)||2000 NR12|| align=right|14,5|| align=right|3,186|| align=right|0,123|| align=right|11,91|| align=right|5,687||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105145)||2000 NP14|| align=right|16,5|| align=right|2,108|| align=right|0,143|| align=right|2,01|| align=right|3,060||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105146)||2000 NB15|| align=right|14,7|| align=right|2,676|| align=right|0,149|| align=right|12,63|| align=right|4,377||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105147)||2000 NH15|| align=right|16,7|| align=right|2,280|| align=right|0,184|| align=right|3,60|| align=right|3,441||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105148)||2000 NL17|| align=right|15,8|| align=right|2,673|| align=right|0,204|| align=right|16,67|| align=right|4,370||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105149)||2000 NA19|| align=right|15,4|| align=right|2,767|| align=right|0,185|| align=right|4,12|| align=right|4,601||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105150)||2000 NB20|| align=right|14,9|| align=right|2,780|| align=right|0,238|| align=right|8,66|| align=right|4,634||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105151)||2000 NQ22|| align=right|13,7|| align=right|3,049|| align=right|0,142|| align=right|20,67|| align=right|5,323||MBA||7. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105152)||2000 NV24|| align=right|13,0|| align=right|3,096|| align=right|0,273|| align=right|19,37|| align=right|5,446||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105153)||2000 NS25|| align=right|14,5|| align=right|2,763|| align=right|0,183|| align=right|14,10|| align=right|4,593||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105154)||2000 NA26|| align=right|14,5|| align=right|2,777|| align=right|0,253|| align=right|8,28|| align=right|4,627||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105155)||2000 NG26|| align=right|15,1|| align=right|1,861|| align=right|0,045|| align=right|29,50|| align=right|2,539||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105156)||2000 NW26|| align=right|15,9|| align=right|2,170|| align=right|0,220|| align=right|4,07|| align=right|3,195||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105157)||2000 NA28|| align=right|13,8|| align=right|3,066|| align=right|0,204|| align=right|15,16|| align=right|5,368||MBA||3. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105158)||2000 OL|| align=right|13,9|| align=right|2,655|| align=right|0,488|| align=right|14,79|| align=right|4,326||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105159)||2000 OQ5|| align=right|14,1|| align=right|2,791|| align=right|0,240|| align=right|17,23|| align=right|4,663||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105160)||2000 OU5|| align=right|15,3|| align=right|2,325|| align=right|0,199|| align=right|7,24|| align=right|3,544||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105161)||2000 OA6|| align=right|14,1|| align=right|2,705|| align=right|0,167|| align=right|10,53|| align=right|4,448||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105162)||2000 OZ8|| align=right|14,6|| align=right|3,098|| align=right|0,223|| align=right|17,96|| align=right|5,452||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105163)||2000 OW11|| align=right|15,9|| align=right|2,266|| align=right|0,166|| align=right|8,46|| align=right|3,409||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105164)||2000 OM12|| align=right|16,0|| align=right|2,464|| align=right|0,253|| align=right|14,17|| align=right|3,868||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105165)||2000 OQ12|| align=right|15,8|| align=right|2,655|| align=right|0,197|| align=right|14,04|| align=right|4,326||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105166)||2000 OU12|| align=right|13,9|| align=right|2,641|| align=right|0,079|| align=right|13,49|| align=right|4,292||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105167)||2000 OT13|| align=right|15,1|| align=right|2,631|| align=right|0,110|| align=right|2,31|| align=right|4,268||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105168)||2000 OU14|| align=right|14,3|| align=right|3,132|| align=right|0,151|| align=right|18,10|| align=right|5,542||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105169)||2000 OC15|| align=right|16,0|| align=right|2,204|| align=right|0,109|| align=right|3,57|| align=right|3,271||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105170)||2000 OK15|| align=right|14,7|| align=right|2,838|| align=right|0,177|| align=right|8,08|| align=right|4,780||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105171)||2000 OA19|| align=right|14,6|| align=right|3,106|| align=right|0,269|| align=right|2,23|| align=right|5,473||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105172)||2000 OS20|| align=right|13,9|| align=right|3,087|| align=right|0,230|| align=right|17,18|| align=right|5,423||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105173)||2000 OJ22|| align=right|16,4|| align=right|1,838|| align=right|0,067|| align=right|25,27|| align=right|2,492||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105174)||2000 OK22|| align=right|15,7|| align=right|1,876|| align=right|0,090|| align=right|22,39|| align=right|2,569||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105175)||2000 OO22|| align=right|15,2|| align=right|2,265|| align=right|0,272|| align=right|3,71|| align=right|3,409||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105176)||2000 OW25|| align=right|14,7|| align=right|2,653|| align=right|0,132|| align=right|13,93|| align=right|4,321||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105177)||2000 OA27|| align=right|14,7|| align=right|2,668|| align=right|0,117|| align=right|3,12|| align=right|4,356||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105178)||2000 ON27|| align=right|14,6|| align=right|2,678|| align=right|0,132|| align=right|2,66|| align=right|4,382||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105179)||2000 OP28|| align=right|14,3|| align=right|2,645|| align=right|0,078|| align=right|7,24|| align=right|4,301||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105180)||2000 OK29|| align=right|14,2|| align=right|2,659|| align=right|0,049|| align=right|21,33|| align=right|4,334||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105181)||2000 OS29|| align=right|13,9|| align=right|2,635|| align=right|0,053|| align=right|13,60|| align=right|4,277||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105182)||2000 OF30|| align=right|14,0|| align=right|3,155|| align=right|0,186|| align=right|15,11|| align=right|5,604||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105183)||2000 OO30|| align=right|15,2|| align=right|2,793|| align=right|0,245|| align=right|7,03|| align=right|4,666||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105184)||2000 OZ30|| align=right|16,5|| align=right|2,380|| align=right|0,262|| align=right|5,82|| align=right|3,671||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105185)||2000 OG31|| align=right|15,4|| align=right|2,762|| align=right|0,220|| align=right|10,12|| align=right|4,588||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105186)||2000 OO31|| align=right|14,4|| align=right|2,765|| align=right|0,231|| align=right|6,46|| align=right|4,597||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105187)||2000 OC33|| align=right|16,4|| align=right|2,233|| align=right|0,191|| align=right|4,81|| align=right|3,336||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105188)||2000 OR33|| align=right|14,8|| align=right|3,120|| align=right|0,144|| align=right|17,73|| align=right|5,510||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105189)||2000 OW34|| align=right|14,7|| align=right|2,779|| align=right|0,164|| align=right|9,13|| align=right|4,631||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105190)||2000 OZ34|| align=right|14,8|| align=right|2,716|| align=right|0,186|| align=right|11,66|| align=right|4,476||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105191)||2000 ON35|| align=right|15,8|| align=right|2,320|| align=right|0,224|| align=right|4,48|| align=right|3,534||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105192)||2000 OV37|| align=right|14,9|| align=right|2,769|| align=right|0,191|| align=right|10,63|| align=right|4,608||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105193)||2000 OY37|| align=right|14,3|| align=right|3,151|| align=right|0,253|| align=right|14,90|| align=right|5,593||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105194)||2000 OA38|| align=right|13,5|| align=right|3,182|| align=right|0,252|| align=right|12,75|| align=right|5,676||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105195)||2000 OD38|| align=right|15,2|| align=right|3,126|| align=right|0,268|| align=right|15,17|| align=right|5,527||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105196)||2000 OT38|| align=right|14,2|| align=right|2,644|| align=right|0,192|| align=right|12,01|| align=right|4,299||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105197)||2000 OY38|| align=right|14,0|| align=right|2,645|| align=right|0,173|| align=right|12,98|| align=right|4,300||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105198)||2000 OO39|| align=right|15,3|| align=right|2,770|| align=right|0,198|| align=right|7,57|| align=right|4,610||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105199)||2000 OR39|| align=right|15,4|| align=right|2,790|| align=right|0,237|| align=right|6,09|| align=right|4,660||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105200)||2000 OD40|| align=right|16,2|| align=right|2,229|| align=right|0,211|| align=right|5,80|| align=right|3,328||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105201)||2000 OG40|| align=right|14,4|| align=right|2,768|| align=right|0,125|| align=right|5,85|| align=right|4,603||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105202)||2000 OJ40|| align=right|15,0|| align=right|3,150|| align=right|0,203|| align=right|14,12|| align=right|5,589||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105203)||2000 OV41|| align=right|13,6|| align=right|3,480|| align=right|0,103|| align=right|9,02|| align=right|6,490||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105204)||2000 OF42|| align=right|15,0|| align=right|2,739|| align=right|0,129|| align=right|7,07|| align=right|4,532||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105205)||2000 OV43|| align=right|14,7|| align=right|2,888|| align=right|0,198|| align=right|7,50|| align=right|4,907||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105206)||2000 OB44|| align=right|15,4|| align=right|2,184|| align=right|0,185|| align=right|5,33|| align=right|3,227||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105207)||2000 OL46|| align=right|14,3|| align=right|2,976|| align=right|0,255|| align=right|20,35|| align=right|5,133||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105208)||2000 OH48|| align=right|17,6|| align=right|2,130|| align=right|0,256|| align=right|2,13|| align=right|3,107||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105209)||2000 OU48|| align=right|14,4|| align=right|2,810|| align=right|0,201|| align=right|8,36|| align=right|4,709||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105210)||2000 OK52|| align=right|13,2|| align=right|3,215|| align=right|0,296|| align=right|14,26|| align=right|5,765||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105211)||2000 OM52|| align=right|16,6|| align=right|1,951|| align=right|0,110|| align=right|23,41|| align=right|2,725||MBA||29. července 2000||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(105212)||2000 OP52|| align=right|14,7|| align=right|2,765|| align=right|0,128|| align=right|9,11|| align=right|4,596||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105213)||2000 OV52|| align=right|13,2|| align=right|3,143|| align=right|0,253|| align=right|18,04|| align=right|5,571||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105214)||2000 OL56|| align=right|15,5|| align=right|2,798|| align=right|0,159|| align=right|13,12|| align=right|4,679||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105215)||2000 OR56|| align=right|15,3|| align=right|2,775|| align=right|0,208|| align=right|10,39|| align=right|4,622||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105216)||2000 OS56|| align=right|15,1|| align=right|2,729|| align=right|0,109|| align=right|5,97|| align=right|4,508||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105217)||2000 OX56|| align=right|16,8|| align=right|1,966|| align=right|0,049|| align=right|17,60|| align=right|2,756||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105218)||2000 OJ57|| align=right|14,5|| align=right|2,678|| align=right|0,147|| align=right|12,66|| align=right|4,381||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105219)||2000 ON57|| align=right|15,2|| align=right|2,872|| align=right|0,321|| align=right|8,24|| align=right|4,867||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105220)||2000 OV58|| align=right|14,4|| align=right|2,926|| align=right|0,099|| align=right|10,84|| align=right|5,004||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105221)||2000 OU60|| align=right|15,6|| align=right|2,754|| align=right|0,118|| align=right|4,62|| align=right|4,570||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105222)||2000 OS69|| align=right|16,0|| align=right|2,191|| align=right|0,094|| align=right|5,63|| align=right|3,242||MBA||31. července 2000||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(105223)||2000 PJ|| align=right|17,1|| align=right|2,351|| align=right|0,233|| align=right|1,58|| align=right|3,605||MBA||1. srpna 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(105224)||2000 PB1|| align=right|14,6|| align=right|2,763|| align=right|0,159|| align=right|12,57|| align=right|4,593||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105225)||2000 PF1|| align=right|13,7|| align=right|2,677|| align=right|0,231|| align=right|27,55|| align=right|4,379||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105226)||2000 PS2|| align=right|15,8|| align=right|2,743|| align=right|0,161|| align=right|7,11|| align=right|4,542||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105227)||2000 PO5|| align=right|14,5|| align=right|3,061|| align=right|0,147|| align=right|11,26|| align=right|5,355||MBA||5. srpna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(105228)||2000 PW5|| align=right|15,5|| align=right|2,691|| align=right|0,156|| align=right|13,51|| align=right|4,413||MBA||4. srpna 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(105229)||2000 PY7|| align=right|14,2|| align=right|3,102|| align=right|0,202|| align=right|17,59|| align=right|5,463||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105230)||2000 PC10|| align=right|16,0|| align=right|2,622|| align=right|0,161|| align=right|12,43|| align=right|4,245||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105231)||2000 PJ10|| align=right|14,9|| align=right|2,747|| align=right|0,162|| align=right|9,56|| align=right|4,552||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105232)||2000 PL11|| align=right|13,9|| align=right|3,113|| align=right|0,141|| align=right|27,41|| align=right|5,493||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105233)||2000 PL12|| align=right|15,7|| align=right|2,610|| align=right|0,215|| align=right|14,27|| align=right|4,217||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105234)||2000 PB13|| align=right|14,7|| align=right|2,222|| align=right|0,248|| align=right|24,10|| align=right|3,313||MBA||10. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105235)||2000 PP13|| align=right|15,5|| align=right|2,787|| align=right|0,145|| align=right|3,95|| align=right|4,651||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105236)||2000 PE20|| align=right|14,7|| align=right|2,837|| align=right|0,141|| align=right|8,25|| align=right|4,778||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105237)||2000 PF20|| align=right|16,7|| align=right|2,345|| align=right|0,167|| align=right|3,63|| align=right|3,591||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105238)||2000 PC21|| align=right|15,4|| align=right|2,797|| align=right|0,067|| align=right|5,15|| align=right|4,678||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105239)||2000 PD21|| align=right|15,6|| align=right|2,935|| align=right|0,116|| align=right|1,89|| align=right|5,027||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105240)||2000 PA22|| align=right|15,9|| align=right|2,336|| align=right|0,128|| align=right|7,20|| align=right|3,571||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105241)||2000 PT24|| align=right|15,0|| align=right|2,858|| align=right|0,167|| align=right|14,11|| align=right|4,831||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105242)||2000 PY24|| align=right|15,4|| align=right|2,255|| align=right|0,218|| align=right|5,52|| align=right|3,386||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105243)||2000 PB26|| align=right|13,5|| align=right|3,188|| align=right|0,314|| align=right|22,92|| align=right|5,691||MBA||4. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(105244)||2000 PC26|| align=right|15,0|| align=right|3,131|| align=right|0,179|| align=right|20,89|| align=right|5,540||MBA||5. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(105245)||2000 PO27|| align=right|15,0|| align=right|2,676|| align=right|0,139|| align=right|12,28|| align=right|4,377||MBA||3. srpna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(105246)||2000 QH2|| align=right|15,7|| align=right|1,874|| align=right|0,129|| align=right|21,58|| align=right|2,565||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105247)||2000 QH3|| align=right|16,3|| align=right|2,250|| align=right|0,144|| align=right|3,78|| align=right|3,375||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105248)||2000 QM3|| align=right|14,8|| align=right|2,971|| align=right|0,247|| align=right|7,46|| align=right|5,121||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105249)||2000 QB4|| align=right|16,8|| align=right|2,282|| align=right|0,151|| align=right|4,08|| align=right|3,447||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105250)||2000 QJ6|| align=right|16,3|| align=right|2,262|| align=right|0,206|| align=right|6,95|| align=right|3,401||MBA||24. srpna 2000||Starkenburg||Starkenburg
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
ATN – Atenova skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek